Herpichböhm ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jonas Herpichböhm, deutscher Perkussionist
 Rainer Herpichböhm, deutscher Lautenist
 Tilman Herpichböhm (* 1984), deutscher Jazzmusiker